— профессиональный игрок в сёги, 9 дан, 17-й пожизненный мэйдзин. Общепризнанный мастер ёсэ, автор множества книг по ёсэ. Президент NSR.

Биография 
 6.4.1962: Родился в городе Кобэ префектуры Хиого.
 1973: Поступил в Сёрэйкай, получив 5 кю. Учился у Масакадзу Вакамацу 7 дана.
 1975: 1 дан.
 1976: 4 дан.
 1984: 9 дан.
 1997: 17-й пожизненный мэйдзин.
 2009—2011: Глава кадрового состава профессиональных игроков в сёги (включая женщин).
 2011—2012: Управляющий директор Японской ассоциации сёги (NSR)
 Декабрь 2012 — январь 2017: президент NSR.

Титулы 

 Всего титулов: 27 (4-е место после Хабу, Оямы и Накахары)
 Участий в финальных матчах: 57
 Нетитульных побед в турнирах: 22.
 Самый молодой игрок из завоёвывавших титул мэйдзин (в 21 год)
 32 сезона в лиге класса А

Ученики 
 , 7 дан.

Примечания

Литература 
 «Правила Танигавы в эндшпиле», Кодзи Танигава, 2004 (.rtf.rar)
 «Молниеносное ёсэ-5: ёсэ-тэсудзи», Кодзи Танигава, 1996 (.rtf.rar)
 «Техника молниеносного эндшпиля», Кодзи Танигава, 1988 (.rtf.rar)

Сёгисты Японии
Родившиеся в Кобе
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Обладатели пожизненных титулов сёги
Президенты Японской ассоциации сёги